Lista linii kolejowych w Polsce – lista linii kolejowych na terenie Polski według wykazu i numeracji PKP PLK.

Państwowa sieć kolejowa na terenie Polski podlega zarządowi spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 PKP PLK zarządzały 20 538 km linii kolejowych, z których w eksploatacji na rjp 2018/2019 było 18 680 km. Stanowią one 97% ogólnej sieci kolejowej w Polsce. Podstawowy rozstaw szyn stosowany przez PKP PLK wynosi 1435 mm. Istnieje również kilka linii szerokotorowych (1520 mm).

Czynne linie kolejowe

Nieczynne linie kolejowe 

Legenda
 kursywa – kursywą zaznaczono linie wykreślone z ewidencji PKP PLK: przekazane w zarząd innym podmiotom, nieistniejące, nieczynne oraz przekazane w zarząd innym podmiotom, nieczynne lub nieistniejące stacje będące niegdyś punktami krańcowymi linii.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Interaktywna mapa linii kolejowych w Polsce
 
 

 
Polskie Koleje Państwowe
Listy związane z transportem kolejowym